Зелёная армия — белорусские военные формирования, созданные партией эсеров в 1920 году.
 «Зелёная армия» — китайская хакерская группировка.

См. также 
 «Зелёная армия особого назначения» или дивизия «Руссланд» — военное формирование, действовавшее в составе вермахта в годы Второй мировой войны.